— мангака, в Японии известная своими работами на ЛГБТ-тематику, в частности, о лесбиянстве и трансгендерности. Симура родилась в префектуре Канагава, живёт и работает в Токио. В качестве аниме-сериала были экранизированы её манги Aoi Hana (2009 г.) и Wandering Son (2011 г., noitaminA).

Список работ 
  (1997—2002, 7 томов)
  (2003, короткая история)
  (2003, 1 том)
 
 
 
 
 
 
 
 sweet16
  (2002—2004, 2 тома)
  (2002—2005, 3 тома)
  (2002—2013, 15 томов)
  (2004—2013, 8 томов)
  (4 главы, выпуск прекращён)
  (2004—2005, 2 главы)
  (по мотивам романа Тии Фудзино, 2007—2008, 1 том)
  (2009, короткая история)
  (2011—наст. время)
  (2012—наст. время)

Примечания

Ссылки 
 Официальный блог